Mycetoporus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mannerheim 1830. Mycetoporus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Mycetoporus